Jan Skulski – działacz niepodległościowy, odznaczony Krzyżem Niepodległości (12 marca 1931)
 Jan Skulski (1895–1971) – kapitan artylerii Wojska Polskiego, kawaler Krzyża Walecznych

Przypisy